Данбар — названия населённых пунктов.

 Данбар — город в Шотландии в области Восточный Лотиан.
 Данбар — тауншип в округе Фэрибо, Миннесота, США.

Персоналии 
 Данбар, Бобби (1908—?) — мальчик, пропавший в возрасте четырёх лет при необычных обстоятельствах.
 Данбар, Бонни Джинн (род. 1949) — американская женщина-астронавт.
 Данбар, Джеймс (1930—2018) — американский гребец, военный лётчик.
 Данбар, Джордж, 3-й граф Марч (ок. 1338—1423) — шотландский барон, активный участник войн между Англией и Шотландией в конце XIV—начале XV века.
 Данбар, Пол Лоренс (1872—1906) — американский афроамериканский писатель и поэт.
 Данбар, Робин (род. 1947) — британский антрополог и эволюционный психолог.
 Данбар, Рокмонд (род. 1973) — американский актёр.
 Данбар, Уильям (ок. 1460—ок. 1520) — крупнейший шотландский поэт XVI века.
 Данбар, Хелен Фландерс (1902—1959) — психолог и психоаналитик.
 
 Данбар, Эдвард (род. 1996) —  ирландский профессиональный шоссейный велогонщик.
 Данбар, Эйнсли Томас (род. 1946) — британский барабанщик.

Другое 
 Граф Данбар — шотландский титул, который носили представители рода Данбаров.
 Данбары — равнинный шотландский клан, владения которого располагались в англо-шотландском Пограничье и Лотиане.

См. также 
 Данбэр
 Число Данбара — ограничение на количество постоянных социальных связей, которые человек может поддерживать.